Druga savezna liga Jugoslavije (serb. cyryl. Друга савезна лига Југославије у фудбалу, chor. 2. Savezna liga SFRJ) – drugi poziom rozgrywek ligowych w piłkę nożną w Jugosławii, po raz pierwszy zorganizowany w 1946 roku, a rozwiązany w 1991.

Format 
W rozgrywkach brało udział od 10 do 20 klubów, często podzielonych na grupy, którzy zmagali się przez 2 rundy systemem kołowym. Dwie, trzy lub cztery najlepsze drużyny (zwykle mistrzowie grup) awansowały do Prva liga Jugoslavije. Najsłabsze drużyny ligi spadały do Treća Savezna liga Jugoslavije.

Historia 
Druga savezna liga Jugoslavije została założona w 1946 roku. Na przestrzeni lat zmieniała swój format i składała się z różnej liczby klubów. Na początku rozgrywki były prowadzone w każdej z republik jugosłowiańskich. W latach 1947-1951 była połączona w jedyną ligę, ale potem powróciła do wcześniejszego podziału. Po krótkiej próbie rozgrywek w jedynej lidze w 1953 była podzielona na 4, a potem na 2 grupy: wschodnia i zachodnia. Przy podziale na 4 grupy dochodziła grupa północna i południowa. Mistrz każdej grupy bezpośrednio awansował do Prva liga Jugoslavije. W latach 1950-1952 rozgrywki były prowadzony na wzór radziecki – w jednej grupie systemem wiosna-jesień.

Podział ligi 
 1946/47: Republikańskie ligi (serb. Републичке лиге, chor. Republičke lige)
 1947–1951: Jedyna liga (serb. Јединствена лига, chor. Jedinstvena liga)
 1952: Republikańskie ligi (serb. Републичке лиге, chor. Republičke lige)
 1952/53: Między-republikańskie ligi (serb. Међурепубличке лиге, chor. Međurepubličke lige)
 1953–1955: Jedyna liga(serb. Јединствена лига, chor. Jedinstvena liga)
 1955–1958: 4-grupowa liga (serb. 4 зоне, chor. 4 zone)
 1958–1968: 2-grupowa liga (serb. Исток и Запад, chor. Istok i Zapad)
 1968–1973: 4-grupowa liga (serb. Исток, Запад, Север, Југ, chor. Istok, Zapad, Sjever, Jug)
 1973–1988: 2-grupowa liga (serb. Исток и Запад, chor. Istok i Zapad)
 1988–1991: Jedyna liga (serb. Јединствена лига, chor. Jedinstvena liga)

Skład ligi w sezonie 1991/1992

Zwycięzcy rozgrywek 

Uwaga:
Czcionką pogrubioną zaznaczone kluby, które zdobyły awans

Przypisy

Bibliografia 
 Tabela wszech czasów II ligi jugosłowiańskiej 
 Statystyki na RSSSF 

Jugosławia
2